Maurice Allard peut désigner :
 Maurice-François Allard (1923-2004), bassoniste et compositeur français ;
 Maurice Édouard Eugènené Allard (1860-1942), député du Var ;
 Maurice Allard (1922-), ancien député fédéral canadien.